

Geografia 
 Francia
 Béthancourt-en-Valois – comune nella regione dell'Alta Francia
 Béthancourt-en-Vaux – comune nella regione dell'Alta Francia